Claudia Hernández puede referirse a:
Claudia Hernández (escritora), escritora salvadoreña.
Claudia Hernández (modelo), exmodelo, reina de belleza y presentadora de televisión peruana.